Liszva – település Oroszországban, a Permi határterületen
 Liszva – folyó Oroszországban, a Csuszovaja mellékfolyója
 Liszva – folyó Oroszországban, a Káma mellékfolyója